Scuola Romana (italienisch für Römische Schule) steht für:

 Römische Schule, einen Kreis von Komponisten
 Scuola di via Cavour, eine Künstlergruppe
 eine Architekturrichtung um Marcello Piacentini